Лубенський полк — військово-адміністративна одиниця Гетьманщини у 1658—1783 роках.
 Лубенський карабінерний полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1783 році з кадрів колишніх Лубенського та Прилуцького козацьких полків. У 1789 році влитий до складу Переяславського карабінерного полку утворивши 12-ескадронний Переяславський кінно-єгерський полк.
 Лубенський 8-й гусарський полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1807 році, у 1882—1907 роках був 24-м драгунським полком, та з 1907 знову гусарський. З кінця 1917 року в процесі українізації у вирії Визвольних змагань мав наступні назви: 2-й Лубенський кінно-козачий імені Сагайдачного полк, Лубенський гусарський український полк, Лубенський Сердюцький кінно-козачий полк. З 1919 року воював на стороні білогвардійців